Die Credit One Charleston Open 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Charleston, South Carolina. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA 500 ist Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 4. bis 10. April 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Weronika Kudermetowa im Einzel sowie die Paarung Nicole Melichar/Demi Schuurs im Doppel. Im Einzel gewann Belinda Bencic, im Doppel die Paarung Andreja Klepač und Magda Linette.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Credit One Charleston Open 2022 fand vom 2. bis 3. April 2022 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)